Sparkasse Neunkirchen steht für:

 Sparkasse Neunkirchen (Saarland), Sparkasse im Saarland
 Sparkasse Neunkirchen (Niederösterreich), Sparkasse in Niederösterreich